Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве — крупнейший турнир для мужских клубных команд Европы по хоккею на траве. Разыгрывался EHF с 1974 по 2007 год.

Победители 

С сезона 2007/08 года турнир был заменён на Евролигу.

Ссылки 
 EuroHockey Club Champions Cup Women’s
 EuroHockey Outdoor Regulations

Соревнования по хоккею на траве в Европе
Кубок европейских чемпионов по хоккею на траве